Урбик (Urbicus) е име на:

 Гней Корнелий Урбик, суфектконсул 113 г.
 Квинт Лолий Урбик, суфектконсул 134 г.; управител на Британия и построява Антониновия вал в днешна Шотландия (142-144)
 Агений Урбик, писател, земемер, 5 век